Формула Атлантик е автомобилно състезание, което се провежда в Северна Америка от 1974 г.

Шампиони 

Чамп Кар